AIT peut faire référence à :
 Aït, nom berbère désignant ceux de ;
 accident ischémique transitoire, un déficit neurologique d'origine vasculaire spontanément résolutif, selon la liste des abréviations en médecine ;
  ;
 Alliance internationale de tourisme, une des associations faîtières des clubs d'automobilistes au niveau mondial ;
 Association internationale des travailleurs, appelé aussi  Internationale, une ancienne organisation du mouvement ouvrier où se côtoyaient notamment des marxistes et des anarchistes entre 1864 et 1876 ;
 Association internationale des travailleurs, une organisation fondée à Berlin en 1923, et regroupant des syndicats anarcho-syndicalistes ;
 Association des ingénieurs des télécommunications.